TBC1D3L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 549 амінокислот, а молекулярна маса — 62 187.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, ліпопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Активатори ГТФ-аз